Bumerang steht für:
 Bumerang, Wurfgerät
 Bumerang (Radschützenpanzer), russischer Radschützenpanzer
 Bumerang (Zeitschrift), eine Zeitschrift herausgegeben vom Bund für Indigene Völker (1994–2010)
 Der Bumerang, australische Kinder- und Jugendfernsehserie (1965–1966)

Filme:
 Bumerang (1946) (Boomerang), US-amerikanischer Kriminalfilm von Elia Kazan
 Bumerang (1960), deutscher Kriminalfilm von Alfred Weidenmann
 Bumerang (1966), polnisches Filmdrama von Leon Jeannot
 Bumerang (1979) (Бумеранг), bulgarisches Filmdrama von Ivan Ničev
 Bumerang (1987) (Следствие ведут Знатоки), russischer Fernsehfilm von Wassili Iwanowitsch Dawidtschuk
 Bumerang (1997), tschechisches Filmdrama von Hynek Bočan

Siehe auch:
 Boomerang, Begriffsklärung
 BOOMERanG, BOOMERanG-Experiment (kurz für "Balloon Observations Of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics")